
Termin -{DUS}- ima više značenja.

 Signalna sequenca preuzimanja, DNK sekvenca
 Aerodrom Diseldorf, IATA kod aerodruma